Rahlfs ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Rahlfs (1865–1935), deutscher Theologe
 Ludwig Rahlfs (1863–1950), deutscher Komponist, Musikpädagoge und Lehrer
 Wilhelm Rahlfs (1938–2014), deutscher Politiker (FDP)

Rahlfs steht für:

 Rahlfs-Nummer, siehe Katalogisierung biblischer Handschriften #Rahlfs-Nummern
 Rahlfs-Sigle, siehe Liste der Septuaginta-Handschriften

Siehe auch:
 Papyrus Rahlfs
 Ralfs